Сент-Ферео́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Донзнак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19202.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Лиможа, в 15 км к западу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции коммуна носила названия Монтань-Фример () и Монфример ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1749 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 1117 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 806 были экономически активными, 311 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 806 активных работали 765 человек (404 мужчины и 361 женщина), безработных было 41 (14 мужчин и 27 женщин). Среди 311 неактивных 88 человек были учениками или студентами, 117 — пенсионерами, 106 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез